Жарнаж () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 3413 человек.

Код INSEE кантона 2320. Всего в кантон Жарнаж входят 10 коммун, из них главной коммуной является Жарнаж.

Коммуны кантона 

 Блоде — население 109 чел.
 Домейро — население 221 чел.
 Гузон — население 1424 чел.
 Жарнаж — население 494 чел.
 Ла-Сель-су-Гузон — население 142 чел.
 Парсак — население 587 чел.
 Пьерфит — население 83 чел.
 Римонде — население 96 чел.
 Сен-Сильвен-су-Туль — население 146 чел.
 Труа-Фон — население 111 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз